Вредная черепашка.
 разг. «Черепашка» — гибкий шлифовальный диск на «липучке» для «болгарки».